Посу-Дантас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Кажазейрас. Население составляет 4159 человек на 2006 год. Занимает площадь 97,249 км². Плотность населения — 42,8 чел./км².

Праздник города —  29 апреля.

История 
Город основан 29 апреля 1994 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 6.578.100,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.641,65 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,517 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Параиба